Fürsorger steht für:
 einen Sozialarbeiter, siehe Soziale Arbeit#Frühere Berufsbezeichnungen und Sozialpädagogik#Fürsorger als Vorläufer von Sozialarbeitern
 Der Fürsorger, Pilotfilm der US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie Star Trek: Raumschiff Voyager

Siehe auch:
 Fürsorge